Lattorf ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Lattorf (1832–1884), anhaltinischer Landtagsabgeordneter
 Carl von Lattorf (1794–1870), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker 
 Christoph Friedrich von Lattorf (1696–1762), preußischer Generalleutnant, Ritter des Schwarzen Adlerordens und Kommandant der Festung Kosel
 Edmund von Lattorf (1823–1900), preußischer Landtagsabgeordneter
 Johann Siegismund von Lattorff (1699–1761), preußischer Generalmajor, Chef des Infanterie-Regiments Nr. 1
 Richard Lattorf (1864–1959), deutscher Kaufmann und Unternehmer

Siehe auch:
 Lattorff